1. division i ishockey 1989-90 var den næstbedste række i dansk ishockey i sæsonen 1989-90. Turneringen havde deltagelse af seks hold, som spillede en firdobbelt-turnering alle-mod-alle, hvilket gav 20 kampe til hvert hold.

Vinderen af turneringen, Rungsted IK, rykkede direkte op i Eliteserien, mens holdene, der sluttede på anden- eller tredjepladsen, IK Skovbakken og KSF skulle spille kvalifikation mod nr. 6 og 7 fra Eliteserien om de sidste to pladser i den efterfølgende sæson i Eliteserien. KSF måtte imidlertid af økonomiske årsager melde afbud til kvalifikationsspillet, og IK Skovbakken formåede ikke at spille sig til en plads i Eliteserien.

Verdens hurtigste ishockeymål blev scoret den 14. januar 1990 af Per "Busser" Olsen fra Rungsted IK i hjemmekampen mod Odense IK. Kjeld Pedersen vandt kampens første faceoff, så pucken gled ud i højre side af banen til Olsen, der med det samme skød på mål, og pucken røg i nettet bag Odense-keeperen med blot 2 sekunder på kampuret. Rekorden blev året efter indskrevet i Guinness Rekordbog.

Resultater og stillinger 

De syv hold spillede en firdobbelt-turnering alle-mod-alle, hvilket gav 20 kampe til hvert hold.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Politiken 16., 23. og 30. oktober, 6., 13., 20. og 27. november, 4. og 11. december 1989, 8., 15., 22. og 29. januar, 5., 12. og 19. februar 1990.

Noter 

1989-90
Ishockey i 1989
Ishockey i 1990